Михаил Прокопьев: Прокопьев, Михаил Сергеевич (род. 1995) — российский боксёр-любитель, призёр чемпионата России 2022 года.
 Прокопьев, Михаил Юрьевич (род. 1989) — российский хоккеист с мячом, защитник клуба «Енисей» Красноярск.